

Хохул — село в гміні Мінськ-Мазовецький Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Хохул — село в гміні Свентайно Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства